Lukkarinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lukkarinsaari (ö i Lappland, lat 68,38, long 27,43), 
 Lukkarinsaari (ö i Kuhmois), 
 Lukkarinsaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Lukkarinsaari (ö i Norra Österbotten), Brahestad, 
 Lukkarinsaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Lukkarinsaari (ö i Lappland, Norra Lappland), 
 Lukkarinsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar